Lepke-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Lepke-barlang, óbaroki barlang.
 Lepke-barlang, pilisszentkereszti barlang.
 Lepke-barlang, telkibányai barlang.
 Lepke-barlang, a Galya-kapui-barlang másik neve.